Hannonia kan syfta på:

 Hannonia (djur) – ett släkte av havsspindlar
 Hannonia (växter) – ett släkte av växter